Навас-де-Оро ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 62,5 км². Население — 1480 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
  Período, amplitud y curva de luz de V38
 Las RR Lyrae V7 y V8
 Las RR Lyrae V31, V34 y V36
 Fotometría de Gigantes Rojas en 2007 
  Fotometría de Gigantes Rojas en 2007 (II) 

Муниципалитеты Сеговии